Le sigle E504 peut désigner:
 un carbonate de magnésium, des additifs alimentaires 
 Magnésite (carbonate de magnésium), numéro 
 Carbonate acide de magnésium, numéro 

504